A férfi 10 méteres toronyugrás selejtezőit július 23-án, az elődöntőt és a döntőt július 24-én rendezték meg a 2011-es úszó-világbajnokságon.

Eredmények

Zölddel a döntőben elért eredmények vannak jelölve

Kékkel az elődöntőben elért eredmények vannak jelölve

Források
Rajtlista
Selejtező
Elődöntő
Döntő

F10